Севлиево () — община в Болгарии. Входит в состав Габровской области. Население составляет — 37 377 жителей (на 13 марта 2009 года). Центр — город Севлиево.

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:

География 
Община Севлиево самая большая по площади в области, территория — 1070 км², расположена на западе области. Главные реки — Росица и Видима. На территории общины расположено водохранилище имени Александра Стамболийского.

Политическая ситуация 
Кмет (мэр) общины Севлиево — Йордан Георгиев Стойков (коалиция в составе 5 партий: Болгарская социал-демократия (БСД), Болгарская социалистическая партия (БСП), Движение за социальный гуманизм (ДСХ), Земледельческий союз Александра Стамболийского (ЗСАС), Политический клуб «Экогласность») по результатам выборов 2007 года.

Председатель Совета общины — Христофор Лалев.

Примечания

Ссылки 
 Община Севлиево 

Общины Габровской области